Pfettrach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Pfettrach, 21,4 km langer, linker Nebenfluss der Isar
 Pfettrach (Mauerner Bach), einer der Quellbäche des Mauerner Bachs 

 Pfettrach (Altdorf), Ortsteil des Marktes Altdorf, Landkreis Landshut, Bayern
 Pfettrach (Attenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Attenkirchen, Landkreis Freising, Bayern
 Pfettrach (Wang), Ortsteil der Gemeinde Wang, Landkreis Freising, Bayern